

Astronomia 
 Cratere Krieger – cratere lunare di 22,87 km situato nella parte nord-occidentale della faccia visibile della Luna

Persone 
 Alexander Krieger (1991) – ciclista su strada tedesco
 Ali Krieger (1984) – calciatrice statunitense
 Andreas Krieger (1966) – pesista e discobolo tedesco
 Bob Krieger (1936-2020) – fotografo e artista italiano
 Byron Krieger (1920-2015) – schermidore statunitense
 Charles John Krieger (1898–...) – astronomo statunitense
 Dominik Krieger (1968) – ciclista su strada tedesco
 Eduard Krieger (1946) – calciatore austriaco
 Helmut Krieger (1958) – pesista polacco
 Josef Krieger (1848-1914) – pittore austriaco
 Lee Toland Krieger (1983) – regista e sceneggiatore statunitense
 Nancy Krieger (...) – epidemiologa statunitense
 Peter Krieger (1929-1981) – calciatore tedesco
 Robby Krieger (1946) – chitarrista statunitense

Trasporti 
 Kriéger – casa automobilistica francese attiva dal 1897 al 1909 con sede a Parigi in rue La Boétie 48